Архи́п — многозначный термин.

 Архип — мужское имя греческого происхождения.
 Архип, Дмитрий (род. 1988) — молдавский регбист.
 АрхиП — российская премия, ежегодно присуждаемая российским проектам профессиональных архитекторов и дизайнеров в области частной архитектуры и интерьера.